Kåikaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kåikaure (Jokkmokks socken, Lappland, 738509-166490), sjö i Jokkmokks kommun,  (43,6 ha)
Kåikaure (Jokkmokks socken, Lappland, 738700-168225), sjö i Jokkmokks kommun,  (33,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn